

Patronyme 
 Ernie Pieterse (1938-2017), pilote automobile sud-africain ;
 Jan Pieterse (1942-), coureur cycliste néerlandais ;
 Puck Pieterse (2002-), coureuse cycliste néerlandaise ;
 Reyaad Pieterse (1992-), footballer sud-africain ;
 Ryno Pieterse (1998-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Sasha Pieterse (1996-), actrice sud-africaine ;
 Zola Pieterse (1966-), athlète sud-africaine.

Homonymie de patronyme
Patronyme sud-africain